III liga polska w piłce nożnej 2014/2015. Startowało w nich 144 drużyn, grając w 8 grupach systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 26 lipca 2014 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 7 czerwca 2015 roku.

III liga (2014/2015) była szczeblem pośrednim między rozgrywkami centralnymi (II liga) i wojewódzkimi (IV liga). Sześć grup liczyło po 18 drużyn, jedna 16 i jedna 20.

Zasięg terytorialny grup

Zasady awansów i spadków 
Zwycięzcy każdej z grup uzyskali prawo gry w barażach o II ligę.

Po trzy ostatnie drużyny spadły do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi, przy czym liczba ta mogła zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, były automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej), a osiągnięte przez nie rezultaty zostały anulowane. Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, były automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej), a za nierozegrane mecze przyznawane zostały walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek groziło również za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Ponieważ zespoły rezerw muszą grać co najmniej o dwie klasy niżej niż pierwsze drużyny tych samych klubów, spadek pierwszej drużyny z I ligi powodował automatycznie relegację drugiego zespołu danego klubu do IV ligi.

Grupa I (pomorsko-zachodniopomorska)

Tabela 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Grupa II (kujawsko-pomorsko-wielkopolska)

Tabela 

|rowspan=11 styl="background-color:white;"|

Grupa III (dolnośląsko-lubuska)

Tabela 

|rowspan=8 styl="background-color:white;"|

|rowspan=3 styl="background-color:white;"|

|rowspan=1 styl="background-color:white;"|

|rowspan=1 styl="background-color:white;"|

Grupa IV (opolsko-śląska)

Tabela 

||rowspan=10|

||rowspan=4|

Grupa V (podlasko-warmińsko-mazurska)

Tabela 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Grupa VI (łódzko-mazowiecka)

Tabela 

|rowspan=11 styl="background-color:white;"|

 

|rowspan=1 styl="background-color:white;"|

|rowspan=1 styl="background-color:white;"|

Grupa VII (małopolsko-świętokrzyska)

Tabela 

|rowspan=4|

|rowspan=9|

Grupa VIII (lubelsko-podkarpacka)

Tabela 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Baraże o II ligę 

Awans do II ligi : Gryf Wejherowo, Olimpia Zambrów, Radomiak Radom, Polonia Bytom

Przypisy 

!